Chickasaw megye (Iowa) 
 Chickasaw megye (Mississippi)